

Cinema 
 La fidanzata (Die Verlobte) – film del 1980 diretto da Günter Reisch e Günther Rücker

Letteratura 
 La fidanzata () – racconto di Anton Čechov del 1903
 La fidanzata – romanzo di Mario Franchini del 1930
 La fidanzata – romanzo di Alberto Vigevani del 1947

Musica 
 La fidanzata – singolo degli Articolo 31 del 1998

Teatro 
 La fidanzata – commedia in quattro atti di Ettore Dominici rappresentata per la prima volta nel 1877
 La fidanzata – opera lirica in tre atti di Daniel Auber su libretto di Eugène Scribe, rappresentata per la prima volta all'Opéra-Comique di Parigi il 10 gennaio 1829
 La fidanzata – commedia in un atto di Camillo Antona Traversi del 1915